Михаи́л Шидло́вский:
 Шидловский, Михаил Викентьевич (1892—1976) — российский и советский зоолог, работавший в Закавказье.
 Шидловский, Михаил Владимирович (1856—1918) — генерал-майор, командующий эскадрой воздушных кораблей.
 Шидловский, Михаил Николаевич (? — после 1887) — одесский градоначальник, тайный советник.
 Шидловский, Михаил Романович (1826—1880) — генерал-лейтенант, тульский гражданский губернатор, начальник Главного управления по делам печати (1870—1871).